Hans Rüdiger ist der Name folgender Personen:

* Hans Rüdiger (Sänger) (1862–1937), deutscher Opernsänger (Tenor) und Musikpädagoge 
 Hans Rüdiger (Pastor) (1878–1947), deutscher Geistlicher und Spieleautor
 Hans Rüdiger (Regierungspräsident) (1889–nach 1944), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Rüdiger (Skispringer), österreichischer Skispringer 
 Hans Rüdiger (Politiker) (1910–1964), deutscher Politiker (NDPD)